Россиянин Даниил Медведев завоевал свой первый титул на Итоговом турнире, обыграв в финале Доминика Тима со счётом 4-6, 7-6(7-2), 6-4. Медведев стал первым теннисистом, одолевшим три первые ракетки мира на пути к титулу в рамках одного турнира (после победы Давида Налбандяна на Madrid Masters в 2007 году), и всего четвёртым в истории после Бориса Беккера, Новака Джоковича и Налбандяна.

Стефанос Циципас защищал титул предыдущего чемпиона, но не преодолел групповой стадии.

Джокович мог сравняться с рекордом Роджера Федерера по количеству побед на Итоговых турнирах (6), но проиграл в полуфинале Тиму. Таким образом, пятый Итоговый турнир подряд выигрывал новый теннисист.

Рафаэль Надаль мог стать вторым игроком в истории после Андре Агасси, завоевавшим карьерный «супер-шлем», но проиграл в полуфинале Медведеву.

Андрей Рублёв и Диего Шварцман стали дебютантами турнира.

Федерер, являвшийся 5-й ракеткой мира в ноябре 2020 года, пропустил турнир из-за травмы колена и впервые с 2016 года не участвовал в Итоговом турнире.

Посев 

  Новак Джокович (Полуфинал)
  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Доминик Тим (Финал)
  Даниил Медведев (Титул)
  Стефанос Циципас (Группа)
  Александр Зверев (Группа)
  Андрей Рублёв (Группа)
  Диего Шварцман (Группа)

Запасные 

  Маттео Берреттини (Не задействован)

<ol start="2">
  Денис Шаповалов (Не задействован)

Ход турнира

Финальные раунды

Групповой раунд 
Золотистым выделены игроки, занявшие первые два места в своих группах.

Группа Токио-1970

Группа Лондон-2020

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Тур ATP